UN kan zijn:
 Verenigde Naties, ofwel United Nations.
Nationale Unie (Portugal), ofwel União Nacional, een voormalige Portugese politieke partij.
Utrechts Nieuwsblad, voormalig Utrechts dagblad.
Un (Shamli), een nagar panchayat in de Indiase staat Uttar Pradesh.
Un (Surat), een census town in de Indiase staat Gujarat.